Amundsen ist der Familienname folgender Personen:

 Arild Amundsen (1910–1988), norwegischer Segler
 Arthur Amundsen (1886–1936), norwegischer Turner
 Erik Amundsen (1937–2015), norwegischer Jazz-Bassist
 Frida Amundsen (* 1992), norwegische Sängerin und Songschreiberin
 Harald Amundsen (* 1962), norwegischer Kanute
 Harald Østberg Amundsen (* 1998), norwegischer Skilangläufer
 Hedda Østberg Amundsen (* 1998), norwegische Skilangläuferin
 Leiv Amundsen (1898–1987), norwegischer klassischer Philologe
 Malte Amundsen (* 1998), dänischer Fußballspieler
 Mauritz Amundsen (1904–1982), norwegischer Sportschütze
 Mitchell Amundsen (* 1958), US-amerikanischer Kameramann
 Per-Willy Amundsen (* 1971), norwegischer Politiker
 Roald Amundsen (1872–1928), norwegischer Polarforscher
 Roald Amundsen (1913–1985), norwegischer Fußballspieler
 Steinar Amundsen (1945–2022), norwegischer Kanute
 Tom Amundsen (* 1943), norwegischer Ruderer

Amundsen ist der Name folgender fiktiver Figuren:

 Sofie Amundsen, Hauptfigur des Jugendromans Sofies Welt von Jostein Gaarder

Amundsen steht für:
 Amundsen (Film), norwegischer Spielfilm über Roald Amundsen von Espen Sandberg (2019)
 Amundsen, eine der beiden Einschlagsonden der NASA-Mission Deep Space 2 auf dem Mars
 Amundsen (Kurzgeschichte), eine Short Story von Alice Munro aus dem Jahr 2012
 Amundsenbucht, Bucht an der Küste des Enderbylands, Antarktika
 Amundsen-Eisfall, Gletscherbruch in der Ross Dependency, Antarktika
 Amundsen-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Amundsenisen (Amundseneis), Region im Königin-Maud-Land, Antarktika
 Amundsen (Mondkrater), ein Krater in der Nähe des Südpols des Monds
 Amundsen Plain, Tiefsee-Ebene im Südlichen Ozean
 Amundsen-Scott-Südpolstation, Forschungsstation am geographischen Südpol, Antarktika
 Amundsensee, ein Randmeer des Südlichen Ozeans
 Amundsen (Eisbrecher), ein Eisbrecher der kanadischen Küstenwache
 Roald Amundsen (Schiff, 1952), ein 1952 gebautes deutsches Schiff
 Roald Amundsen (Schiff, 2019), ein 2019 gebautes Schiff der Hurtigruten AS
 Roald Amundsen, eine norwegische Fregatte der Fridtjof-Nansen-Klasse

Siehe auch:

 Ammundsen